Il singolare del torneo di tennis Parioli Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Pescosolido che ha battuto in finale Bart Wuyts 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Saceanu (secondo turno)
 Pedro Rebolledo (secondo turno)
 Cédric Pioline (semifinali)
 Claudio Pistolesi (quarti di finale)

 Stefano Pescosolido (Campione)
 Martin Střelba (primo turno)
 David Engel (semifinali)
 Bart Wuyts (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Parioli Challenger 1991